Hervé Chabowski, joueur de rugby à XV.
 Marcin Chabowski, athlète polonais.

Voir aussi 
 Günter Schabowski, ancien journaliste, membre du Politburo du Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED), le parti communiste au pouvoir en RDA.

Homonymie
Homonymie de patronyme